Візас Марр(персонаж всесвіту Зоряних воєн) була жінкою-міралукою з планети Катарр в Середньому Кільці, яка жила під час Громадянської воєни джедаїв і в неспокійний період після неї. Стала ученицею Дарта Нігілюса після знищення ним її планети, на якій вона лишилась єдиною зцілілою. Після переходу на темну сторону, Візас подорожувала з ситхом за Зовнішнім кільцем. В 3951 році до Битви при Явіні, Марр була послана на пошуки зростаючої присутності Сили і при завершенні місії розказати про причину Нігілюсу. Марр знайшла її: колишнього джедая, вигнаного з Ордена після Мандалорських воєн. Вона підстерегла джедая і викликала його на бій, але програла. Вражена здібностями й долею вигнанниці, яку відчувала в ній, Марр дозволили собі звернутись до Світлої сторони Сили. Покинувши свого господаря — Нігілюса, вона стала неофіційною ученицею вигнанниці. Марр подорожувала з нею, допомагаючи розшукати джедаїв, що залишилися в живих, з метою відновлення Ордену. В тому ж році Візас разом з Вигнанницею перемогли Дарта Нігілюса в битві за Телос IV.

Біографія

Учениця Дарта Нігілюса 
В 3952 ДБЯ Візас Марр, молода жінка раси міралука , жила в рідному світі під назвою Катарр в Середному Кільці, коли планета була вибрана в якості місця таємного зібрання джедаїв. Ціллю зібрання було обговорення небезпеки, якої недавно підвергся Орден. За сім років до цього лицар-джедай Реван проголосив себе Темним лордом ситхів. Він і його учень Дарт Малак оголосили війну Республіці й Ордену, в результаті якої джедаї були майже повністю знищені.

Міралука була чутливої до Силли расою, тому джедаї надіялись, що природній фон планети послужить прикриття для їх присутності. Але Дарт Нігілюс, відчувши великий зв'язок Катарра з Силою не зміг утихомирити своє бажання поглинати енергію життя, знищивши все живе на планеті. Вижила тільки Візас Марр.

Міралуки тяжко переносили присутність чогось не зв'язаного з Силою. Тому, коли Марр відчула загибель планети і й розрив всіх зв'язків через Силу, то пережила глибокий шок, втратила свідомість й була на порозі смерті. Але Нігілюс виявив її й забрав до себе на корабель. Прийшовши в себе, Візас виявила, що плоть, яка покривала її очниці була видалена. В напів-божевільному стані вона розшукала ситха щоб дізнатись, навіщо він зберіг її життя.

Пригнічена, розтрощена темною стороною Сили, яка оточувала Ніхілюса, Марр пішла за ним. Щоб ще більше підчинити Візас собі, Дарт Ніхілюс дав їй можливість бачити так, як не могли бачити представники її раси: бачити створінь на інших планетах, відрізаних від життя навколо, які не були здібними відчувати Силу. Міралука почала вважати, що Ніхілюс живився потворністю галактики, залишаючи після себе тільки тишину і що усунення цієї потворності приносило порядок туди, де раніше правив хаос. Тоді Візас прийняла невисловлену пропозицію Ніхілуса стати його ученицею та отримала власну кімнату для медитації разом із житловим приміщенням на борту його корабля. Марр була вимушена виконувати всі накази свого господаря й вчителя. Через рік вона відчула зростаюче обурення в Силі і доповіла про це Ніхілюсу. Ситх наказав Візас розшукати та доставити йому причину цього явища.

В пошуках причини 
Пошуки Марр привели її до Вигнанниці, яка була генералом-джедаєм під час Мандалорських воєн, яка втратила свою силу під час фінальної битви на Малакорі V . Потім Вигнанниця повернулась на Даунтін і постала перед Радою джедаїв, щоб відповісти за свої дії. По офіційній причині, вона була вигнана з Ордену за непокору Раді, яка виявилась у приєднанні до Ревана у воєні проти мандалорців.

Приблизно через десять років скитання по Зовнішньому Кільцю Вигнанниця вернулась в межі Республіки, де її атакували ситхи-вбивці, які сприйняли її за останнього лицаря-джедая. Намагаючись відродити Орден, Вигнанниця вирішила знайти майстрів, які були присутніми на засіданні Ради. Під час подорожі, Вигнанниця відновила зв'язок з Силою. ЇЇ дії визвали обурення в Силі, що й змусило Марр розпочати пошуки.

Перша зустріч з Вигнанницею збентежила Марр. Здивована милосердям, проявленим до неї, Візис подумала, що це ослабить Вигнанницю перед ворогами, з якими вона зіткнеться в майбутньому. Однак, незважаючи на враження, спричинене здібностями Вигнанниці, Візас відмовилась відвести її до свого колишнього вчителя, тому що бачила, що джедай ще не готова боротись з лордом ситхів. Вона відчувала, що вигнанниця й Нігілюс в майбутньому зійдуться в бою. Як би не було, міралука припустила, що світ, можливо, не такий, яким його показував лорд ситхів.

Подорожі з Вигнанницею 
З цього моменту Візас вернулась на Світлу сторону й допомагала в пошуках мастерів-джедаїв. ЇЇ повага до Вигнанниці зростала і Марр навіть навчила її бачити через Силу, як це робили міралуки. Коли прийшов час зіткнутись з колишнім вчителем Візас на борту «Розорювача», Марр пішла за Вигнанницею, тому що відчула, що її здібності можуть знадобитись в цій битві. Мандалор Хранитель, який подорожував з колишнім джедаєм в надії об'єднати розрізнені мандалорські клани, пішов за ними на місток «Розорювача», так як не міг довірити Вигнанниці настільки важливу й не просту місію. Однак, його низька оцінка ї здібностей була зумовлена не стільки сумнівами на рахунок її здібностей, наскільки твердою впевненістю в те, що любий не-мандалорець є неефективним в бою.

На шляху до містка, Візас, получивши дозвіл Вигнанниці, усамітнилась в своїй кімнаті для медитації, щоб в останній раз згадати знищення Катарру. В якості останнього випробування на вірність Марр зіткнулась у бою з Нігілюсом. Коли вони відчули міць сили лорда ситхів, Вигнанниця зрозуміла, що Візас — зв'язуюча ланка між Нігілюсом і силою «Розорювача». Використавши зв'язок з колишнім вчителем, Марр заблокувала його сприйняття Сили, тимчасово зупинивши його. Мандалор, Візас і Вигнанниця разом перемогли Нігілюса. Перед тим, як знищити корабель, Марр відчула потребу побачити, що приховує маска ситха, щоб знищити останні зв'язки між ними.

Вигляд 
Міралука — людиноподібна раса, що відрізняється від людей відсутністю очей, лишилась лише очна ямка. Через це сприймають навколишній світ крізь Силу. Цей зір настільки потужний, що подивившись на Джедая чи Ситха, Міралука бачить випромінення Сили від них. Потужність зв'язку Міралук з Силою залежить від індивіда. Міралуки, як людиноподібна раса, можуть схрещуватись з людьми. До людей з міралукською кров'ю відносяться Крінда та Люс'єн Драай. Казали, що подібне схрещення може призвести до труднощів у нащадків.

Особистість й риси характеру 
Міралука не відступилась від вибраного шляху, що підтвердила Марр своєєю вірністю Вигнанниці під час битви з своїм вчителем. Як би не було, травма, яку получила Візас під час гибелі рідного світу, сильно вплинула на її психіку. Нігілюс скористався цим, повністю підкоривши Марр собі, зробивши її безпорадною, відчуженою від життя, порожньою тілесною оболонкою. Поразка Марр в бою з Вигнанницею лиш прискорило звільнення Візас з-під гніту Нігілюса. Вигнанниця дала Візас надію на те, що її колишнього господаря звергнуть, а пошуки джедаїв відновили зв'язок міралуки з життям. І хоч їй не вдалось до кінця позбутись від психології раба, подорожі вернули Візас відчуття власної гідності, що врешті-решт розірвало останній зв'язок з Нігілюсом і дозволило їй знайти власне «я».

Вміння й здібності 
Як і всі міралуки, Марр фізично була сліпа й використовувала Силовий зір, щоб бачити. Це також включало в себе можливість бачити крізь стіни. Здібності Марр були достатньо високого рівня, оскільки вона змогла «побачити» Вигнанницю з іншого кінця галактики. Глибина її сприйняття дозволяла їй рухати й міняти напрямок руху предметів в просторі. Така здібність називалась телекінезом.

Силовий зір був доступний не тільки міракулам, і Візас навчила цьому Вигнанницю. Також Марр використовувала численні можливості темної сторони, наприклад удушення ворогів, Блискавку Сили і витягування життя, що дозволяло їй регенерувати. Після повернення на світлу сторону Візас продовжила навчання в якості джедая і отримала від Вигнанниці жовтий світловий меч.

Цікаві факти 
Більш ніж можливо те, що Візас може бути предком Аделіни Марр з класового сюжету Мисливця за головами з Star Wars: The Old Republic, оскільки обидві є міралуками.

Джерела 

 Knights of the Old Republic II: The Sith Lords: Prima Official Game Guide(Видавництво "Prima Games" 21 грудня 2004)
 Star Wars: The Ultimate Visual Guide(Видавництво "Dorling Kindersley" 19 вересня 2005)
 Star Wars Roleplaying Game Saga Edition Core Rulebook(Видаництво "Wizards of the Coast" 5 липня 2007)
 Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force(Видавництво "Del Rey" 27 листопада 2007)
 Knights of the Old Republic Campaign Guide(Видавництво "Wizards of the Coast" 19 серпня 2008)
 The Complete Star Wars Encyclopedia(Видавництво "LucasBooks"  9 грудня 2008)
 https://www.swtor.com/info/holonet/inhabitants/miraluka 
 Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded(Видавництво "Dorling Kindersley"  30 квітня 2012)
 https://aliens.fandom.com/uk/wiki/Міралука 

Персонажі ситхи Зоряних війн
Вигадані жінки
Персонажі джедаї Зоряних війн